Oude Schelde is de naam van verschillende afgesneden meanders van de Schelde:
 Oude Schelde (Appels)
 Oude Schelde (Bornem)
 Oude Schelde of Oud Scheldeken (Gent)
 Oude Schelde (Kalkense Meersen)
 Oude Schelde (Zevergem)
 Oude Schelde (Zwalm)